Mostacilla puede referirse a:

 al Abalorio; 
 al nombre común de la planta Cynophalla flexuosa; o
 al nombre común de la planta Bunias erucago.